Portrait de Monsieur Lepoutre est une peinture à l'huile sur toile de  réalisée en 1916 par le peintre italien Amedeo Modigliani. 

Elle fait partie d'une collection parisienne privée. 

Constant Lepoutre est un marchand d'art et encadreur parisien. Il découvre l'œuvre de Modigliani lors d'une exposition en  et, préssentant sa valeur, commence à l'aider financièrement. En échange, Modigliani fait un portrait de lui. Il lui demande de porter cette veste jaune et ce chapeau de travail noir.

Bibliographie

Notes et références 

Tableau d'Amedeo Modigliani
Portrait d'homme
Tableau réalisé en 1916